И это всё о нём:

 «И это всё о нём» — роман Виля Липатова
 «И это всё о нём» — художественный фильм, детектив по одноимённому роману Виля Липатова